Айя́ла (, ):
 Айяла, Аделардо (1829—1879) — испанский государственный деятель и поэт.
 Айяла, Луис (род. 1993) — эквадорский футболист.
 Айяла, Жозеп (род. 1980) — андоррский футболист.
 Айяла, Инес (род. 1957) — испанский политик.
 Айяла, Даниэль Санчес (род. 1990) — испанский футболист.
 Айяла, Луис (род. 1932) — чилийский теннисист.
  — испанский государственный деятель и историк, прозванный «эль-Виехо» в отличие от сына-тёзки.
  — испанский государственный деятель, прозванный «эль-Туэрто» (кривой) в отличие от отца-тёзки.
 Айяла, Поли (род. 1970) — американский боксёр-профессионал.
 Айяла, Роберто (род. 1973) — аргентинский футболист.
 Айяла, Рубен (род. 1950) — аргентинский футболист и тренер.
 Айяла, Сельсо (род. 1970) — парагвайский футболист.
 Айяла, Уго (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Айяла, Хави (род. 1988) — американский боец смешанного стиля.
 Айяла, Элихио (1879—1930) — парагвайский политик, дважды президент Парагвая.
 Айяла, Эусебио (1875—1942) — парагвайский политик, дважды президент Парагвая.
 Торрес-и-Айяла, Лауреано (1645—1722) — испанский солдат, губернатор Флориды (1693—1699) и Кубы (1707/1708-1711; 1713—1722).

См. также 
 Айала
 Аяла

Примечания